Wildengraben ist ein geographischer Name:

 Wildengraben (Schronbach), linker Zufluss des Schronbachs vor der Unteren Schronbachalm, Gemeinde Jachenau, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Wildengraben (Gemeinde Oberndorf), Ortschaft der Marktgemeinde Oberndorf an der Melk im Bezirk Scheibbs, Niederösterreich

Siehe auch:
 Wildenbach
 Wilder Graben
 Wildgraben